Aschbuch steht für:

 Aschbuch (Beilngries),  Ortsteil der Stadt Beilngries, Landkreis Eichstätt, Bayern 
 Aschbuch (Gemeinde Fehring), Ort an der burgenländischen Grenze bei Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark